Příjmení Frej je počeštěná varianta příjmení Frei (něm. svobodný).

Známí nositelé 
 David Frej (* 1965) – český lékař, věnující se ájurvédské medicíně
 Kristýna Frejová (* 1971) – česká herečka
 Ladislav Frej (* 1941) – český herec

Podobná jména 
 Frei – příjmení německého původu
 Frey – jiná varianta příjmení
 Frey nebo Freyr – germánské božstvo
 Freya (jméno) – germánská bohyně plodnosti a úrody, lásky, krásy, války, čarodějnictví

Externí odkazy 
 

Česká příjmení